Скопино — топоним, название нескольких населённых пунктов.
 Скопино — село в Белозерском районе Курганской области.
 Скопино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.

См. также